MKV steht für:

 Medizinischer Kompressionsverband, Verbandart für die Kompressionstherapie, siehe Verband (Medizin)#Funktion
 Mittelschüler-Kartell-Verband der katholischen, farbentragenden Studentenkorporationen Österreichs, Dachverband der katholischen Schülerverbindungen an allgemeinbildenden und berufsbildenden höheren Schulen Österreichs              
 Multiple Kill Vehicle, ein Raketen-Abwehr-System

.mkv steht für:

 die Dateiendung für kombinierte Audio-/Video-Inhalte im Containerformat des Matroska-Projekts (.mkv)

Abkürzung